Elv kan hentyde til flere artikler:
 Elv – er en flod i Norge og Sverige.
 Elv (nordisk mytologi) – er en flod i den nordiske mytologi.
 Elverfolk – er et eventyrvæsen.